Євро́па або Евро́па:

 Європа — частина світу, західна частина Євразії
 Європа — римська провінція.
 Європа — острів в Індійському океані неподалік від Мадагаскару
 Європа — супутник Юпітера
 Європа — астероїд
 Європа — персонаж давньогрецького міту
 Європа — рок-група
 Європа (мис) — мис, найпівденніша точка Гібралтару.
Термін «Європа» в Україні використовується також у значеннях як «Європейський Союз» і як «Європейська цивілізація» та «Європейська культурна спільнота», а також як «геополітичний вибір».

Фільми 

 «Європа» (1991) — драматичний фільм данського режисера Ларса фон Трієра.
 «Європа» (2013) — американський фантастичний фільм-трилер, реж. Себастьян Кордеро.
 «Європа '51» (1952) — італійський фільм реж. Роберто Росселліні.

Примітки